Buritizeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buritizeiro (ort), Minas Gerais, 
 Buritizeiro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar